Naga (bovennatuurlijk wezen), een bovennatuurlijk wezen uit het hindoeïsme en boeddhisme
 Naga (dialect), een dialect van het Centraal- Bikol
 Naga (etnische groep), een volk dat voornamelijk woont in het noordoosten van India
 Nagaland, een deelstaat van India
 Naga (Zamboanga Sibugay), een gemeente in de Filipijnse provincie Zamboanga Sibugay
 Naga (Cebu), een gemeente in de Filipijnse provincie Cebu;
 Naga (Camarines Sur), een stad in de Filipijnse provincie Camarines Sur; 
 Naga (Wakayama), een gemeente in de Japanse prefectuur Wakayama.
 Naga (district), een voormalig district in Wakayama

 Naga (Camarines Sur), een stad in de Filipijnse provincie Camarines Sur;
 Naga (Cebu), een stad in de Filipijnse provincie Cebu.